Ensayo hace referencia a varios artículos:

Literatura
 Ensayo, texto dramático perteneciente al género didáctico;
 Ensayo (teatro), representación completa de una obra teatral o musical antes de presentarla al público;

Ciencias
 Ensayo clínico, evaluación experimental de un producto, sustancia, medicamento, técnica diagnóstica o terapéutica;
 Ensayo de materiales (ensayo mecánico), procedimiento para conocer las propiedades físicas o mecánicas de un material o de una estructura;
 Ensayo químico, procedimiento para conocer la concentración u otra propiedad de una sustancia química;
 Ensayos de quimiotaxis, instrumentos experimentales para la evaluación de la habilidad quimiotáctica de las células procarióticas o eucarióticas;
 Ensayo no destructivo, procedimiento de análisis de propiedades que conserva la integridad de la muestra;
 Método de ensayo, prueba técnica de un determinado producto.

Deporte
 Ensayo, tipo de anotación en el rugby, también llamado try.

Obras
 Ensayos (Montaigne), obra escrita por Michel Eyquem de Montaigne a partir de 1572; 
 Ensayos (Goya), aguafuerte de la serie Los Caprichos realizado por el pintor español Francisco de Goya y Lucientes.